Henselmann-Turm bezieht sich auf von Henselmann entworfene Hochhäuser:
 den Jentower
 die Torbauten am Strausberger Platz